Heineken Open 2011 — 43-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в новозеландском городе Окленд и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 8 по 15 января. Соревнование продолжало серию турниров, подготовительную к Australian Open.

Первой ракеткой одиночного турнира был Давид Феррер (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Давид Феррер выигрывает свой 1й турнир ассоциации в году и 10й за карьеру.
 Давид Налбандян уступает свой 11й финал на соревнованиях ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Марсель Гранольерс выигрывает свой 1й турнир на парных соревнованиях ассоциации в году и 6й за карьеру.
 Томми Робредо выигрывает свой 1й турнир на парных соревнованиях ассоциации в году и 4й за карьеру.

См. также 
 Heineken Open

 Мировой тур ATP 2011 года
 Мировой тур ATP 250

 ASB Classic 2011

Ссылки 
 Официальный сайт 
 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2011 года
2011